І́гор Васи́льович Балабо́скін (15 березня 1975, Мілюни, Литва — 4 листопада 2015, Розквіт) — молодший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 1975 року у литовському селі Мілюни. Від 1980 року мешкав у Володимирі-Волинському, закінчив 8 класів Володимир-Волинської ЗОШ № 3, по тому — військове училище з посиленою військово-фізичною підготовкою.

З початку 1990-х років — у Збройних Силах України; закінчив Харківське вище танкове командне училище. Служив у військових частинах Львова та Яворова. В 1990-х роках звільнений у запас з лав Збройних Сил України.

Від 1996 року займався підприємницькою діяльністю, проживав у Чернівцях; захоплювався спортом, писав вірші.

Як доброволець мобілізований у серпні 2015 року; молодший лейтенант, заступник командира артилерійської батареї по роботі з особовим складом, 128-ма гірсько-піхотна бригада. З жовтня брав участь в боях на сході України.

4 листопада 2015 року помер під час виконання військового обов'язку біля села Розквіт Станично-Луганського району. Причиною смерті став тромб — відірвався та спричинив зупинку серця.

8 листопада 2015 року похований на Алеї Слави Центрального кладовища Чернівців.

Без Ігоря лишилися дружина та двоє малолітніх синів.

Нагороди та вшанування 
 нагороджений медаллю «На славу Чернівців» (листопад 2015, посмертно).
 22 травня 2018 року на фасаді Володимир-Волинського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3-ліцей» на його честь відкрили меморіальну таблицю.

Примітки

Джерела 
 Український Меморіал
 Загиблого в АТО чернівчанина нагородили медаллю «На славу Чернівців» 
 Книга пам'яті 

Уродженці Литви
Випускники Харківського гвардійського вищого танкового командного училища
Померли в Станично-Луганському районі
Поховані в Чернівцях